Эдуа́рд Джордж Эрл Литтон Бу́лвер-Ли́ттон, 1-й барон Литтон (), также Эдвард Бульвер-Литтон (25 мая 1803 — 18 января 1873), — английский писатель-романист и политический деятель.

Биография 

Родился 25 мая 1803 года на улице Бейкер-стрит в Лондоне. Был младшим сыном генерала Вильяма Эрла Литтона. Семейство Литтонов было из Норфолка. Сама фамилия «Бульвер» (ранние формы — Больвер и Больверк) имеет скандинавское происхождение. Фамилия эта была известна в Англии еще до нормандского завоевания: об этом говорит топоним Бульверхит; предположительно, что здесь высаживался предводитель данов Бульвер. Родословная писателя также брала начало в период вторжения норманнов, когда поместье в Норфолке было дано Айером де Валенсом Турольду Бульверу за то, что последний проявил доблесть, сражаясь при Гастингсе. Дед Бульвера женился на наследнице графов Хейден-холла (англ.), который стал основной резиденцией семьи. Отец писателя женился в 1798 году на Элизабет Литтон (англ.), которая была наследницей Робизонов и Литтонов. В их браке родилось трое сыновей. Первый, старший Вильям, унаследовал земли отца в Норфолке; Генри, который отличился на дипломатической службе, получил титул лорда Даллинга.

Его фамилия при рождении была просто Булвер, а Эрл и Литтон — это средние имена. В 1844 году получил титул барона Литтона, и с тех пор его фамилия официально стала Булвер-Литтон. Сын генерала Вильяма Булвера, получил под руководством своей матери, урождённой Литтон, тщательное домашнее образование.

Поступив в Кембриджский университет, впервые обратил на себя внимание поэмой «Sculpture», за которую был удостоен премии. В 1831 году был избран в члены нижней палаты и примкнул к партии вигов; хотя в парламенте особенно выдающейся роли не играл, но был некоторое время горячим приверженцем идей этой партии и проводил их в своих произведениях. Впоследствии в его воззрениях произошёл переворот, и в 1852—1859 годах он находился в рядах тори; в 1858—1859 годах даже занимал пост статс-секретаря колоний в консервативном министерстве. В 1866 году Булвер-Литтон, пожалованный титулом барона Литтона, вступил в верхнюю палату. Булвер-Литтон не был счастлив в семейной жизни: он должен был развестись со своей женой Розиной, также писательницей, которая впоследствии выставила его в очень мрачных красках в скандальном романе «Cleveby», наделавшем в своё время много шума.

Более всего известен романом «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828), который пользовался успехом в Европе. А. С. Пушкин под впечатлением от него собирался писать роман «Русский Пелам»; от этого замысла сохранилось несколько развёрнутых планов.

Под впечатлением полотна Карла Брюллова «Последний день Помпеи» (1833) написал роман «Последние дни Помпеи» (1834).

Булвер-Литтон был членом общества английских розенкрейцеров, интересовался оккультизмом, и многие его произведения («Занони» и другие в жанре ужасов) следует читать именно в таком контексте.

В его позднем романе «Грядущая раса» (1871), одном из первых произведений научной фантастики, рассказывается о сверхцивилизации, живущей под поверхностью Земли. Тут впервые появляется придуманное автором понятие «Вриль» для обозначения магической энергии; тот, кто овладевает ей — становится хозяином своей судьбы и всего мира.

Фраза «Стояла тёмная ненастная ночь» (), начинающая роман «Пол Клиффорд», служит названием конкурса на самое худшее начало художественного произведения, проводимого факультетом английского языка Университета штата в Сан-Хосе. Призовой фонд — 250 долларов США, основной критерий — «словесная избыточность, напыщенность, замысловатость, словоблудие и клинический бред».

Его брат Генри (англ.) и сын Роберт, помимо карьеры на дипломатическом поприще, сделали себе имена и в литературе.

Сочинения: проза и драматургия 
 «Пелэм, или Приключения джентльмена» (1828)
 «Юджин Эрам» (1832)
 «Последние дни Помпеи» (1834)
 «Риенци, последний из римских трибунов» (1835), на либретто по этому роману Вагнер, Рихард, написал оперу
 «Занони» («Призрак») (1842)
 «Лукреция» (1846)
 «Гарольд, последний из саксов» (1848)
 «Кэкстоны» (1849)
 «Мой роман» (1851)
 «Грядущая раса» (1871), переиздавалась под названием «Врил: Сила грядущей расы»
 «Кенелм Чилингли, его приключения и взгляды на жизнь» (1873)

Пьесы 
 «Леди из Лиона» (1839)
 «Деньги» (1840)
 «Ришельё» (1839)
 «Герцогиня ла Вальер»

Переводы на русский язык 
 «Страсть на двух различных ступенях общества» (Перевод с английского Е. Ф. Корша повести «Asmadeus at large» (1833) в журнале «Библиотека для Чтения», 1834, Том 2.)
 «Рейнские пилигримы» (Москва, 1835)
 «Лейла, или осада Гренады» (Москва, 1842)
 «Гарольд, последний саксонский король в Англии» (СПб., 1848)
 «Эрнест Мальтраверс» (СПб., 1850)
 «Какстоны» (семейная картина, 2 т., Москва, 1851)
 «Мой роман, или разнообразие английской жизни» (СПб., 1853)
 «Пельгам, или приключения джентльмена» (СПб., 1859, приложение к журналу "Библиотека для чтения" № 4 за 1859 г.)
 «Евгений Арам» (СПб., 1860)
 «Странная история» (СПб., 1865)
 «Что он с этим сделает» (СПб.,. 1870)
 «Павзаний, спартанец» (Москва, 1871)
 «Свобода без закона, или последний римский трибун» (Моск., 1871)
 «Кенельм Чилингли, его приключения и мнения» (СПб., 1873 и Москва, 1874)
 «Парижане» (Москва, 1875)
 «Герцогиня ла Вальер» (драма в 5 д., пер. А. Кейзера, Моск., 1874)
 «Король англосаксов» (Москва, 1878)
 «Последний барон» (СПб., 1879)
 «Призрак» (СПб, 1880)
 «Король Артур» (в переделке для детей с карт., Москва, 1882)
 «Завоевание Англии норманнами» (Москва, 1883)
 «Последние дни Помпеи» (СПб., 1886)
 «Грядущая раса» (перев. А. Каменского, СПб., 1891)
 «Странная история» (перев. Ю. Горшковой, Самара, 2012)

Сочинения 
 Булвер-Литтон Э. Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1958
 Булвер-Литтон Э. Пьесы. М., 1960
 Булвер-Литтон Э. Кенелм Чиллингли, его приключения и взгляды на жизнь. М., 1985
 Булвер-Литтон Э. Последние дни Помпеи; Пелэм. М., 1988
 Булвер-Литтон Э. Призрак. М., 1994

Примечания

Литература 
 
 Матвеенко И. А. Восприятие творчества Э.Бульвера-Литтона в России 1830—1850-х гг. — Томск, 2005. — 248 с.
 Чичерин А. В. «Пелэм» Бульвер-Литтона // Бульвер-Литтон Э. Пелэм, или Приключения джентльмена. М., 1958.
 Christensen, Allan Conrad (1976). Edward Bulwer-Lytton: The Fiction of New Regions. Athens, Georgia: The University of Georgia Press. ISBN 0-8203-0387-9.
 Mitchell L. G., (2003). Bulwer Lytton: The Rise and Fall of a Victorian Man of Letters. London & New York:: Hambledon and London. ISBN 1-85285-423-5. (Distributed in the U.S. and Canada by Palgrave Macmillan)

Ссылки 

 Библиография русских переводов
 Сочинения Бульвер-Литтон на сайте Lib.ru: Классика
 

Выпускники Тринити-Холл-колледжа (Кембридж)
Министры колоний Великобритании
Писатели Великобритании XIX века
Писатели-фантасты Великобритании
Драматурги Великобритании
Драматурги XIX века
Тайные общества
Авторы исторических романов
Похороненные в Вестминстерском аббатстве
Президенты Британской археологической ассоциации